Jajce je lahko:
 jajce v biologiji
jajce domače kokoši
 jajce (kulinarika) v kulinariki
 Jajce, Bosna, mesto v Bosni
 Kolumbovo jajce

Glej tudi 
 jajčece

en:Egg